Lars Larsen (piłkarz)
 Lars Larsen (przedsiębiorca)